Папуашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Папуашвили, Георгий Ясонович (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Папуашвили, Шалва (род. 1976) — грузинский политик, председатель Парламента Грузии.